La ruta ou « herbe de grâce », est un genre de chamaephyte buissonnant, de la famille des Rutacées.

Personnes 
 Carlo Ruta (né en 1953), journaliste et essayiste italien.
 Gilda Ruta (1853-1932), pianiste et compositrice italienne.
 Ruta Gedmintas (née en 1983), actrice britannique.
 Rūta Meilutytė (née en 1997), nageuse lituanienne.

Divers 
 (9326) Ruta est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi